Troldeskoven eller Troldeskov er navnet på flere lokaliteter i Danmark. Navnene kommer i de fleste tilfælde af troldeskov (eller troldskov) i den særlige betydning 'skov med gamle forvredne og knudrede træer'. Udviklingen af troldeskov skyldes stærkt forblæste, næringsfattige lokaliteter, tilbagevendende insektangreb og menneskets hårdhændede behandling som stævningsdrift, kan spille en rolle.

Troldeskove i Danmark 
Troldeskove findes mange steder i Danmark.

På Bornholm ligger en Troldeskov sydøst for Stammershalle Badehotel (Stammershalle) på kystvejen Søndre Strandvej mellem Tejn og Gudhjem. Det har været et beskyttet område siden 1918. Den ligger dels på klippebund, dels på frugtbar jord mellem klipper og kampesten. Før 1900-tallet var Troldeskoven kendt som Kjølleregårdsskoven. Skoven tilhørte Viggo Valdemar Riis af Kjøllergaard, en bondegård af samme navn. Også de tilstødende græsarealer og det lukkede kystnære område på den anden side af Søndre Strandvej hører til Troldeskoven. Det samlede areal dækker cirka 10 hektar.

I Rold Skov i Himmerland findes en berømt Troldeskov. Skoven er blandt andet kendt for sit øjetræ, der siden  Margrethe, Benedikte og Anne Marie som prinsesser i 1952 krøb gennem øjet, kaldtes for Prinsessetræet. Træet væltede under en storm i 1994.

På Sjælland er særligt Troldeskoven i Tisvilde Hegn berømmet.
Trylleskoven ved Karlstrup Strand hører også til Troldeskovene.
I øvrigt findes der troldeskove i "Stursbøl Plantage, to skove nær Silkeborg, nord for Ebeltoft, ved Tvorup Klitplantage i Thy, ved Sunds nord for Herning, ved Fussing Vandmølle vest for Randers, ved Sonnerup Skov i Odsherred, i Hestehave Skov ved Kalø, ved Ølgryde Plantage syd for Holstebro, ved Svendborg, ved Ensted syd for Aabenraa, ved Lyngså Skov syd for Sæby, ved Ugilt ved Børglumkloster, ved Lindeballe Skov nær Billund og ved Østerklit i Tversted Klitplantage".

Referencer

Litteratur
 Martin Sejer Danielsen: "Troldeskoven – et forfærdeligt knudret navn." Månedens navn på https://navn.ku.dk/ den 1. november 2018. Direkte link: https://navn.ku.dk/maanedens_navn/troldeskoven/.
Jens Emborg: troldeskov i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 5. december 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=174502.
Finn Ole Nielsen og Gerda Kofod: Fortidsminder på Bornholm (Bornholms Regionskommune, 2006), p. 49-51: Stammershalle/Troldeskoven.
C.V. Prytz: "Troldeskov" i Salmonsens Konversationsleksikon. 2. udgave. Bd. 23. Købehavn 1927, s. 783. Online udgave: http://runeberg.org/salmonsen/2/23/0791.html.

Eksterne henvisninger 

 Stammershalle og Troldeskoven på fredninger.dk
 Troldeskoven på Klatring.dk
 Foto af skibssætning 

Skovbrug
Skov
Stednavne